Групповая гонка среди женщин на чемпионате мира по велоспорту на шоссе прошла 22 сентября 2012 года. Победу одержала олимпийская чемпионка 2012 года Марианне Вос.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2012